In 1961/62 werd het vijftiende kampioenschap gespeeld van de Oberliga West, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. 1. FC Köln werd kampioen en Schalke 04 vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Schalke werd derde in zijn groep terwijl Köln groepswinnaar werd en zich zo voor de finale om de landstitel plaatste. Hierin versloeg de club 1. FC Nürnberg met 4-0.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1961/62
Oberliga West